Беатрис Валле (), урождённая Флоренция Валле (, ) — французская порноактриса, лауреатка премии XRCO Award.

Биография 
Родилась 10 февраля 1967 года во Лионе. Дебютировала в порноиндустрии в 1992 году, в возрасте около 25 лет.

Снималась для таких студий, как Elegant Angel, Las Vegas Video, Star Maker Video, VCA Pictures, Wicked Pictures и других.

В 1993 году получила XRCO Award в номинации «лучшая групповая сцена» за роль в фильме Slave to Love (вместе с Бриттани О’Коннелл, Шоном Майклсом, Китти Юнг, Питером Нортом, Сьеррой, Рэнди Спирсом, Джалинн и T. T. Boy).

Ушла из индустрии в 1997 году, снявшись в 130 фильмах.

Награды

Избранная фильмография 
 The Boobyguard (1993)
 Slave to Love (1993)

Примечания

Ссылки 
 Beatrice Valle на Internet Adult Film Database (IAFD)
 Beatrice Valle на сайте AVN
 Beatrice Valle на сайте egafd.com

Порноактрисы Франции
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами